Bazyli Mochnacki (1777–1844) – powstaniec kościuszkowski, prawnik, publicysta
 Edmund Mochnacki (1836–1902) – prezydent Lwowa, poseł do Rady Państwa w Wiedniu, prawnik
 Kamil Mochnacki (1806–1833) – powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny
 Klemens Mochnacki (1811–1883) – rewolucyjny demokrata, spiskowiec
 Maurycy Mochnacki (1803–1834) – polski działacz, publicysta polityczny, pianista
 Mirosław Mochnacki (1904–1970) – polski matematyk, profesor
 Tymoleon Mochnacki (1811–1889) – powstaniec listopadowy, działacz samorządowy